Biografies:
 Bimba Bosé (Roma, Itàlia, 1975), model, dissenyadora i cantant espanyola 
 Miguel Bosé (Ciutat de Panamà, 1956), cantantautor espanyol de música pop
 Rahul Bose (Calcuta, 1967) actor, director, activista social, guionista i jugador de rugbi indi.
 Satyendra Nath Bose (1894 - 1974), físic indi especialitzat en física matemàtica 
 Subhash Chandra Bose (Cuttack, 1897 - 1945, Taihoku, Taiwan), polític indi
 Miscel·lània:
 Condensat de Bose-Einstein, estat de la matèria format per bosons refredats a temperatures molt properes al zero absolut 
 Estadística de Bose-Einstein